C12, C.12 ou C-12 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Beech C-12 Huron, un avion de guerre électronique américain ;
 HMS C12, un sous-marin de la Royal Navy.

Jeux vidéos 
 C-12: Final Resistance, un jeu de tir à la troisième personne sorti en 2001.

Sciences 

Médecine
 Tumeur maligne  du sinus piriforme, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 6946, une galaxie dans la constellation de Céphée, notée C12 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Sauber C12 une formule 1 de l'écurie suisse Sauber.

Transport 
Automobiles
 Avions Voisin C12, une automobile du constructeur français Avions Voisin ;
 Callaway C12, une supercar du préparateur americain Callaway ;
 Pagani Zonda C12, une supercar du constructeur italien Pagani (entreprise) ;
 Spyker C12, une supercar du constructeur néerlandais Spyker Cars. 

Moto
 BSA C12, une moto du constructeur britannique BSA.

Signalisation
 Panneau d'indication de circulation à sens unique en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie